Ливенское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Павловском районе Воронежской области Российской Федерации.

Административный центр — село Ливенка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Павловского района Воронежской области
Сельские поселения Воронежской области